

Cinema
Sergio – film documentario del 2009 diretto da Greg Barker
Sergio – film del 2020 diretto da Greg Barker

Onomastica
Sergio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Sergio – generale bizantino, prefetto del pretorio d'Africa
Sergio – funzionario bizantino, prefetto del pretorio d'Oriente
Sergio – arcivescovo di Ravenna
Sergio – patriarca ortodosso di Mosca
Sergio – vescovo metropolita di Mosca
Flavio Sergio – console dell'Impero romano
Marco Sergio – politico romano, pretore di Roma
Cognome
Eleonora Sergio – attrice italiana
Francesco Straniero Sergio – linguista italiano
Giovanni Sergio – vescovo cattolico italiano
Paulo Sérgio – ex calciatore brasiliano
Raffaele Sergio –  dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Sophia Sergio – modella italiana
Zé Sérgio – ex calciatore brasiliano

Pagine correlate 
Mário Sérgio
Sergio I
Sergio II
San Sergio